Paga kan syfta på följande platser:

Ghana 

 Paga (ort), Övre östra regionen,

Indonesien 

 Kecamatan Paga, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Paga, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 
 Kecamatan Pembantu Paga, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar